Павел Пьянков:
 Пьянков, Павел Егорович (в монашестве Палладий; 1816—1882) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Пьянков, Павел Янович (род. 1960) — пермский диск-жокей и телеведущий.